Cercidoideae é uma subfamília de plantas com flor da família Fabaceae que inclui diversas espécies comuns, entre as quais Cercis siliquastrum (olaia).

Descrição 
A subfamília Cercidoideae inclui, entre outros, os géneros Cercis (olaias), o qual agrupa diversas espécies amplamente cultivadas nas regiões temperadas, Bauhinia, cultivado como árvore ornamental nas regiões tropicais da Ásia, e Tylosema esculentum (marama), uma cultura alimentar tradicional da África.

A subfamília ocupa uma posição basal na filogenia das Fabaceae, constituindo um clado cuja monofilia é suportada por múltiplos estudos de filogenia molecular. Em consequência, na 6.ª International Legume Conference, o Legume Phylogeny Working Group propôs a elevação da anterior tribo Cercideae da subfamília Caesalpinioideae ao nível taxonómico de subfamília no contexto das Leguminosae (Fabaceae). O consenso foi no sentido da mudança, a qual foi implementada em 2017.

A nova subfamília é definida como sendo «o clado coroa mais inclusivo que contenha Cercis canadensis L. e Bauhinia divaricata L. mas não Poeppigia procera C.Presl, Duparquetia orchidacea Baill., ou Bobgunnia fistuloides (Harms) J.H.Kirkbr. & Wiersema.»

Muitos dos géneros desta subfamília apresentam pólen com características muito diferenciadas. Esta palinologia9 única é um dos elementos diferenciadores.

Taxonomia 

A posição sistemática do grupo com a presente circunscrição, determinada pelas técnicas da filogenia molecular, sugere a seguinte árvore evolucionária:

A subfamília Cercidoideae integra os seguintes géneros organizados em subtribos:

Cercideae 
 Adenolobus (Harv. ex Benth. & Hook.f.) Torre & Hillc.

 Cercis L.
 Griffonia Baill.

Bauhinieae 

 Barklya F. Muell.
 Bauhinia L.

 Brenierea Humbert

 Gigasiphon Drake

 Lasiobema (Korth.) Miq.

 Lysiphyllum (Benth.) deWit

 Phanera Lour.
 Piliostigma Hochst.
 Schnella Raddi

 Tylosema (Schweinf.) Torre & Hillc.

Extinto 
 †Bauhcis Calvillo-Canadell and Cevallos-Ferriz

Filogenia 
A análise dos dados obtidos com recurso à técnicas da filogenia molecular sugerem as seguintes relações:

Ligações externas 

Fabaceae